Сотников, Сотніков

Жінки 
 Сотникова Аделіна Дмитрівна (* 1996) — російська фігуристка. Чемпіонка зимових Олімпійських ігор 2014 року в одиночному катанні.
 Сотникова Альбіна Валеріївна (* 1972) — українська актриса театру і кіно, народна артистка України.
 Сотникова Віра Михайлівна (* 1960) — радянська і російська актриса театру та кіно, телеведуча.
 Сотникова Ганна Сергіївна (* 1986) — російська баскетболістка; нападаюча.
 Сотникова Гульназ Іванівна (* 1961) — російська підприємиця і громадська діячка.
 Сотникова Ольга Дмитрівна (* 1921) — радянський офіцер танкіст, учасниця німецько-радянської війни.
 Сотнікова Тетяна Юріївна (* 1981) — російська хокеїстка, нападаюча.
 Сотникова Юлія Володимирівна (* 1970) — російська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор-1980.

Чоловіки 
 Сотников Анатолій Іванович (1939—2007) — радянський і російський учений-металург, лауреат Державної премії СРСР.
 Сотніков Андрій Геннадійович — доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Сотніков Віктор Юрійович (* 2001) — білоруський футболіст, півзахисник клубу «Шахтар» (Солігорськ).
 Сотніков Володимир Васильович — капітан поліції, лицар ордена Данила Галицького.
 Сотников Василь Іванович (1902—1978) — сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Сотников Веніамін Костянтинович (1929—1994) — директор ВО «Уралвагонзавод», Герой Соціалістичної Праці.
 Сотников Віктор Вікторович (* 1961) — російський серійний вбивця.
 Сотников Володимир Петрович (1910—1990) — міністр сільського господарства Російської РФСР. Кандидат у члени ЦК КПРС (1961—1966). Депутат Верховної ради СРСР 6-го скликання.
 Сотников Євген Валерійович (* 1980) — український дзюдоїст. Учасник літніх Олімпійських ігор в Пекіні, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний і бронзовий призер чемпіонатів Європи. Засуджений на 15 років за вбивство.
 Сотников Іван Володимирович (1908—1988) — радянський письменник та перекладач.
 Сотников Микола Якович (1926—2000) — єфрейтор РА, учасник нацистсько-радянської війни; Герой Радянського Союзу.
 Сотников Михайло Васильович (1925—1945) — учасник нацистсько-радянської війни; повний кавалер ордена Слави.
 Сотников Михайло Трифонович (1917—1945) — старшина 2-ї статті РА, учасник нацистсько-радянської війни; Герой Радянського Союзу.
 Сотников Олег Віталійович ( 1971) — український підприємець, співвласник Fozzy Group.
 Сотников Олександр Миколайович (* 1964) — український політик і громадський діяч.
 Сотников Олександр Тимофійович (1900—1974) — полковник РА, учасник нацистсько-радянської війни; Герой Радянського Союзу.
 Сотников Сергій Трифонович (1920—2000) — молодший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.

Примітки 

Російські прізвища